Shocker puede hacer referencia a:

 Shocker, un personaje ficticio del universo de Marvel Comics, donde es uno de los grandes enemigos de Spider-Man.
 Shocker, una malvada organización de la serie Kamen Rider.
 Shocker, un luchador profesional mexicano.
 Shocker, una película de terror y comedia negra estadounidense de 1989, escrita y dirigida por Wes Craven.